Tannegg bezeichnet:
 Tannegg, ehemalige Ortsgemeinde und heute ein Ortsteil von Dussnang im Schweizer Kanton Thurgau
 Tannegg (Herrschaft), Herrschaft und ehemaliges Amt im Kanton Thurgau
 Burg Tannegg, abgegangene Höhenburg in Bonndorf im Schwarzwald im deutschen Bundesland Baden-Württemberg
 Ruine Tannegg, in der Thurgauer Gemeinde Fischingen
 Schloss Tannegg in Niederbayern

Siehe auch:
 Burg Neu-Tannegg Ruine in Bonndorf im Schwarzwald
 Tanneck